Il singolare del torneo di tennis Nagoya Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christophe Van Garsse che ha battuto in finale Leander Paes 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jim Grabb (secondo turno)
 David Nainkin (quarti di finale)
 Gilad Bloom (semifinali)
 Jonathan Canter (primo turno)

 Luis Herrera (primo turno)
 Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Albert Chang (secondo turno)
 Eyal Ran (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nagoya Challenger 1994